Rappresentanze diplomatiche d'Italia
Rappresentanze diplomatiche in Italia